

Accezioni comuni
 Gorgonzola – formaggio originario della Lombardia

Geografia
 Gorgonzola – comune italiano della provincia di Milano

Altro
 Gorgonzola – stazione della metropolitana di Milano a servizio del suddetto comune

Altri progetti